Берендорф — топоним:

Германия 
 Берендорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Берендорф (Альтмарк)

Франция 
 Берендорф — коммуна в департаменте Нижний Рейн, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия.